Dajla kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Dakhla (del av en befolkad plats), Oued ed Dahab-Lagouira,

Syrien 

 Al-Malikiyah District, distrikt, al-Hasakah, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar